Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 1970 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Margaret Court je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Court (prvakinja)
  Rosie Casals (finale)
  Nancy Richey (polfinale)
  Françoise Dürr (četrtfinale)
  Virginia Wade (polfinale)
  Kerry Melville (četrtfinale)
 - 
  Judy Dalton (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Ženske posamično
1970